Neovenatoridae — семейство больших плотоядных динозавров из клады теропод, живших в юрском и меловом периодах ( назад). Семейство получило название по типовому роду неовенатор.

Neovenatoridae являются последними представителями надсемейства аллозавроид (Allosauroideа), по крайней мере один род, Orkoraptor, жил в конце мелового периода (маастрихтский век, до 66,0 млн лет назад).

Описание 
Лопатки более короткие и широкие, маленькие, длинные передние конечности с большими когтями, приспособленные к быстрому бегу ноги и тазовые кости, которые для пневматизации имели заполненные воздухом полости, были легче по сравнению с другими Allosauroidea. Взрослые особи достигали массы от 175 кг (фукуираптор) до примерно 2500 кг (хилантаизавр).

Систематика 
В 2009 году кладистический анализ, проведённый Роджером Бенсоном и его коллегами, показал, что группа Carcharodontosauridae требует пересмотра — разделения на две ветви. Одна ветвь включала более традиционные виды, которые считались Carcharodontosauridae и сохранила своё название, другая ветвь состояла из Neovenator и некоторых родственных видов и была названа в 2010 году Neovenatoridae. Семейство Neovenatoridae было определено как группа, состоящая из всех видов, более тесно связанных с Neovenator salerii, чем с Carcharodontosaurus saharicus, Allosaurus fragilis и Sinraptor dongi. Два эти семейства образовали  кладу Carcharodontosauria.

Кладограмма, описывающая родственные связи семейства, представлена Benson и др. в 2010 году:

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на июль 2016 года в семейство включают следующие вымершие роды:
 Род Australovenator
 Род Chilantaisaurus
 Род Fukuiraptor
 Род Neovenator
 Род Sinraptor 
 Клада Megaraptora
 Род Aoniraptor
 Род Aerosteon
 Род Megaraptor
 Род Murusraptor
 Род Orkoraptor
 Род Siats
Также в семейство включают род Rapator, имеющий статус nomen dubium.

Кладограммы 
Кладограмма по Benson и др. 2010 года:

Кладограмма по результатам филогенетического анализа Delcourt и Grillo 2018 года:

Примечания 

Аллозавроиды
†
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода